Francja:
 Chatel-Chéhéry – gmina

Osoby:
 François Chatel – francuski reżyser
 Luc Chatel – francuski polityk
 Peter Chatel – niemiecki aktor

Zobacz też:
 Châtel